Ramsö kan syfta på:


Platser

Finland 

 Ramsö, Houtskär, Åboland,  (51 ha)
 Ramsö, del av Käldö, Nagu, Åboland, 
 Ramsö, Nagu, Åboland,  (52 ha)
 Ramsö, Salo, Egentliga Finland,  (1,7 km²)
 Ramsö, Ingå, Nyland,  (21 ha)
 Ramsö, Kyrkslätt, Nyland,  (51 ha)
 Ramsö, Esbo, Nyland,

Åland 

 Ramsö (Brändö, Åland), 
 Ramsö (Sottunga, Åland),  (55 ha)
 Ramsö (Lemland, Åland),  (14 ha)
 Ramsö (vid Kyrklandet, Föglö, Åland),  (44 ha)
 Ramsö, del av Överö, Föglö, Åland, 
 Ramsö (Vårdö, Åland),  (35 ha)

Sverige 

 Ramsö, Vaxholms kommun, 
 Ramsö, Strömstads kommun, Västra Götaland,

Fartyg
 – ett av Waxholmsbolagets fartyg.

Se även
Ramsön
Ramsjö

Robotskapade Finlandförgreningar